De la O est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Religion

Vierge 

 Vierge de la O ou Vierge de l’Espérance (Virgen de la O, Virgen de la Esperanza en espagnol, Vierge enceinte en français). L’appellation "de la O" a deux origines :
 la première est une référence à l'exclamation admirative « oh » qui initie les antiphones du cantique évangélique dans l'oration des Vêpres du 17 au 23 décembre appelées Antífonas mayores ou Antífonas de Adviento (« Antiphones majeures » ou « Antiphones de l’Avent »). Ainsi, par exemple :  (« Oh Sagesse qui jaillit des lèvres du Très Haut »). 
 la deuxième se référe à l'aspect iconographique de la Vierge de la Bonne Espérance fréquemment représentée avec un cercle sur l'abdomen simulant la grossesse, dans lequel se trouve parfois le fétus de Jésus dessiné ou sculpté, et dont le bord forme un O. Dans les deux cas la O est féminin, comme toutes les lettres de l’alphabet espagnol.

Édifices religieux 
 , église catholique de la ville espagnole de Séville  en Andalousie ;
 , église catholique de la ville espagnole de Rota dans la province de Cadix en Andalousie ;
 , église catholique de la ville espagnole de Sanlúcar de Barrameda dans la province de Cadix en Andalousie ;
 , chapelle de la ville de Pampelune sur la place du même nom.

Fête 
 , fête religieuse catholique espagnole célébrée le 18 décembre.

Confrérie religieuse 
 , confrérie religieuse andalouse du Vendredi saint dont le siège est l'Église Notre Dame de la O de Séville.

Prénom 
María de la O est un prénom féminin espagnol inspiré de la Vierge de la O (la Virgen de la O), sur le même modèle que de nombreuses autres advocations marianes comme María del Pilar (la Vierge du Pilier), María de la Soledad (la Vierge de la Solitude), María de la Encarnación (la Vierge de l’Incarnation), etc. 

Ce prénom est notamment porté par :
 María de la O Lejárraga García, plus connue comme María de la O ou María Martínez Sierra (1874-1974), écrivaine, dramaturge, traductrice, femme politique et féministe espagnole.

Patronyme 

  (1934-), journaliste, entrepreneur des médias et homme politique mexicain ;
  (1876-1952), général de la révolution mexicaine ;
 Francisco de la O (1965-), acteur et animateur mexicain ;
  (1807-1840), professeur d’université, avocat et homme politique mexicain ;
 Marco de la O (1978-), acteur mexicain ;
  (1948-), économiste mexicain ;
 Valentino de la O, animateur américain de l’émission de variété .

Toponyme 

 , paroisse civile de la municipalité de Muxía dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice.

Odonyme 
 Calle de la O, rue de la ville espagnole de Valladolid dans la province de Valladolid et de la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Calle de Nuestra Señora de la O, rue de la ville espagnole de Chipiona dans la province de Cadix et la communauté autonome d'Andalousie ;
 Calle de Nuestra Señora de la O, rue de la ville espagnole de Fuentelapeña dans la province de Zamora et la Communauté autonome de Castille-et-León ;
 Calle de Nuestra Señora de la O, rue de la ville espagnole de Jerez de la Frontera dans la province de Cadix et la Communauté autonome d'Andalousie ;
 Calle de Nuestra Señora de la O, rue de la ville espagnole de Navas del Madroño dans la province de Cáceres et la communauté autonome d'Estrémadure ;
 Paseo de Nuestra Señora de la O, voie de la ville espagnole de Séville dans la province de Séville et la Communauté autonome d'Andalousie ;
 Carrer de Nuestra Señora de la O, rue de la ville espagnole de Vilanova del Camí dans la province de Barcelone et la Communauté autonome de Catalogne ;
 Plaza de la O, place de la ville espagnole de Madrigal de las Altas Torres dans la province d'Ávila et la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Plaza Virgen de la O, place de la ville espagnole de Pampelune dans la province de Navarre et la Communauté forale de Navarre.

Arts

Sculpture 
 , sculpture religieuse de la cathédrale d'Ourense en Galice en Espagne.

Cinéma 
 María de la O, film espagnol réalisé par Francisco Elías Riquelme et sorti en 1936.
 , film espagnol de Ramón Torrado sorti en 1958.

Télévision 
 , émission de télévision américaine de musique de variété animée par Valentino De La O.

Musique 
 , chanson espagnole de  chantée par Estrellita Castro ;
 , zarzuela composée par Ernesto Lecuona en 1930.

Industrie 
 , ancien nom de l’usine textile catalane Indústries Casablancas de Sabadell. Son nom « Vapor » indique que l’usine était équipée de machines à vepeur, et « de la O » tire son nom de la rosace circulaire de la grille de l’usine où figurait l'année de la construction.

Notes et références

Articles connexes 
 Les « Ô » en Espagne
 Grandes antiennes « Ô » de l'Avent

Patronyme hispanique
Toponymie espagnole